Бельвезе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Монпельє, 28 км на північ від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 106 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 238,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки

Посилання 
 Бельвезе на сайті французького Національного інституту географії
 Бельвезе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бельвезе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Гар